Fia Skarp, född Magdalena Anna Sofia Skarp svensk kompositör, sångtextförfattare, musiker (trummor, slagverk). Hon var medlem i gruppen Tugga Terrier.

Svenska kompositörer under 1900-talet
Svenska kompositörer under 2000-talet
Svenska sångtextförfattare
Svenska musiker
Kvinnor
Levande personer